Епархия Метачена () — епархия Римско-Католической церкви в городе Метачен, штат Нью-Джерси, США. Епархия Метачена входит в митрополию Ньюарка. Кафедральным собором епархии Метачена является собор святого Франциска Ассизского.

История 
19 ноября 1981 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Qui benignissimo, которой учредил епархию Метачена, выделив её из епархии Трентона.

Ординарии епархии 
 епископ Теодор Эдгар Маккэррик (19.11.1981 — 30.05.1986) — назначен архиепископом Ньюарка;
 епископ Edward Thomas Hughes (11.12.1986 — 8.07.1997);
 епископ Vincent DePaul Breen (8.07.1997 — 4.01.2002);
 епеископ Paul Gregory Bootkoski (4.01.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui benignissimo, AAS 74 (1982), стр. 195

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Нью-Джерси